Atticus: ...dragging the lake, Vol 2 è la seconda raccolta creata dalla marca di abbigliamento Atticus Clothing e pubblicata dalla SideOneDummy Records.

Tracce

Note

Collegamenti esterni